Пертате () — населённый пункт в общине Лебане Ябланичского округа Сербии.

Население 
Согласно переписи населения 2002 года, в селе проживало 1559 человек (1404 серба, 149 цыган и другие).

Религия 
Согласно церковно-административному делению Сербской православной церкви, село относится к Первому бошняцкому приходу Ябланичского архиерейского наместничества Нишской епархии.

Известные уроженцы 
 Доментиан (Павлович) — епископ Враньский.

Примечания 

Населённые пункты Сербии